Minotetrastichus är ett släkte av steklar som beskrevs av Kostjukov 1977. Minotetrastichus ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Finglanssteklar
Minotetrastichus